«Amanda Leigh» — шостий студійний альбом американської співачки Менді Мур. Реліз відбувся 26 травня 2009 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі 
Станом на травень 2013 було продано понад 16,000 фізичних копій альбомів та понад 5,000 копій цифрових версій альбому.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Менді Мур 

Альбоми Менді Мур